Чули́це () — село в Польше в гмине Коцмыжув-Любожица Краковского повята Малопольского воеводства. 

Село находится в 20 км от центра воеводства города Краков.

История 
Первое упоминание о селе относится к 1325 году. В XIV веке село принадлежало шляхетскому роду Чулицких герба Червня (Czerwnia). Родоначальник Чулицких погиб в 1410 в битве под Грюнвальде. В селе некоторое время проживали польские хронисты Ян Длугош и Янко из Чарнкова. Село находилось во владении рода Чулицких в течение пятисот лет. Следующими после Чулицких владетелями села был шляхетский род Морские. В 1820 году село перешло в собственность профессора Ягеллонского университета Антония Домбского. Последним собственником села был Францишек ван Волен, который построил в селе усадьбу, которая сегодня называется «Усадьбой Ван Волленов» и является памятником культуры Малопольского воеводства.

С 1975 по 1998 год село административно входило в Краковское воеводство.

Население 
По состоянию на 2013 год в селе проживало 493 человек.

Данные переписи 2013 года:

Достопримечательности 
 Воинские захоронения времён Первой мировой войны:
 Воинское кладбище № 394. Памятник культуры Малопольского воеводства;
 Воинское кладбище № 396;
 Усадьба ван Волленов. Памятник культуры Малопольского воеводства;
 Церковь святого Николая XVI века. Памятник культуры Малопольского воеводства.

Примечания

Литература 
 L. Rotter, 450 lat kościoła w Czulicach, Kraków 1997
 L. Rotter, Kościół pw. św. Mikołaja w Czulicach Historia i sztuka, Kraków 2004
 Władysław Bartoszewski, Wspomnienia z ostatniego kwartału 1944 roku
 Libicki Piotr: Dwory i pałace wiejskie w Małopolsce i na Podkarpaciu, Poznań, Dom Wydawniczy REBIS Sp. z o.o. ISBN 978-83-7510-597-1 s. 63.

Ссылки 
 История села 
 Główny Urząd Statystyczny — TERYT 
 Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części. «Dziennik Ustaw». Nr 29, 2013-02-13. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 

Населённые пункты Краковского повета